Salmrohr ist 
ein Ortsteil der Ortsgemeinde Salmtal in Rheinland-Pfalz
ein Fußballverein und ehemaliger Zweitligist, siehe FSV Salmrohr